Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Африке проходил со 2 сентября 2019 года по 29 марта 2022 года и определил участников финальной части ЧМ-2022 в Катаре от КАФ.

Участники 
В отборочном турнире приняли участие все 54 члена КАФ.

Первый раунд 
28 худших команд по рейтингу ФИФА (занимающие места 27—54 среди участников) на июль 2019 года разбились на пары и провели по матчу на поле каждого из соперников. Победители выйдут во второй раунд. Матчи состоялись 2, 4, 6, 7, 8 и 10 сентября 2019 года. Жеребьёвка первого раунда прошла в Каире 29 июля. Первую корзину для жеребьёвки составили команды на 27—40 местах рейтинга, вторую — на 41—54 местах. Первые матчи прошли на полях более слабых команд.

|}

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей 

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышли в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышли в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышел в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышло в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышел в следующий раунд по суммам двух матчей

 вышла в следующий раунд по суммам двух матчей

Второй раунд 
Во втором раунде выступили 40 сборных (26 сборных с более высоким рейтингом + 14 победителей из первого раунда), разделённых на 10 групп по 4 команды. Схема проведения второго раунда — двухкруговой турнир из шести туров. Изначально групповой турнир должен был стартовать в марте 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 ФИФА несколько раз сдвигала даты проведения игр. Так, назначенные сроки с 31 мая 2021 года по 12 октября 2021 года были перенесены на сентябрь—ноябрь 2021 года (групповой турнир; игры третьего раунда запланированы на март 2022 года). В третий раунд прошли только победители групп.

Группа A 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа B 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа C 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа D 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа E 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа F 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа G 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа H 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа I 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа J 

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Третий раунд 
Победители групп 22 января 2022 года были разделены на пары и сыграли по системе плей-офф дома и в гостях. Матчи состоялись в 25 и 29 марта 2022 года. Пять победителей  вышли в финальную часть.

|}

  победил в серии пенальти и вышел в финальную часть чемпионата мира

 победил по сумме двух матчей 2-2 (за счёт гостевого гола) и вышел в финальную часть чемпионата мира

 победила при счёте 1-1 (за счёт гостевого гола) и вышла в финальную часть чемпионата мира

 победили по сумме двух матчей 5-2 и вышли в финальную часть чемпионата мира

 выиграл по сумме двух матчей 1-0 и вышел в финальную часть чемпионата мира

Бомбардиры

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2022
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2019 год в футболе
2020 год в футболе
2021 год в футболе